Jméno Jean-Paul nese více významných osobností:
 Jean-Paul Belmondo 
 Jean-Paul Costa 
 Jean-Paul Laurens 
 Jean-Paul Marat 
 Jean-Paul Sartre

Pod pseudonymem Jean Paul je znám německý spisovatel Johann Paul Friedrich Richter.

Související články 
 Jean
 Paul